Szabó I. Sándor (Ráckeve, 1917. november 26.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása, a csepeli Elektródagyár és Fémmű termelési osztályvezetője.

Pályafutása

Labdarúgóként
Fiatalon Pesterzsébeten a helyi labdarúgó egyesületben játszott, majd Csepelre került, de tanulmányai miatt nem tudott rendszeresen edzésre járni.

Labdarúgó-játékvezetőként
1955-ben Budapesten szerezte meg a játékvezetői vizsgát, majd a csepeli, gyári bajnokságban szerzi meg a szükséges tapasztalatokat. 1957-ben NB. III-as, majd ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára a legmagasabb osztály, az NB I. játékvezetője lett. Az aktív, NB I-es játékvezetéstől 1963-ban búcsúzott el, de alsóbb osztályokban továbbra is mérkőzéseket vezetett, valamint vidéki mérkőzéseken is ellenőrként közreműködött. Nyugdíjba vonulása után nagyon aktív játékvezetői korszak következett Óbudán, ahol pályafutását befejezte.

Sikerei, díjai 
Szakmai vezetőinek felterjesztésére 1961-ben a Kiváló Műszaki Dolgozó kitüntetést kapta.

1975. augusztusában a Csepel Vas- és Fémművek 40 éves Törzsgárda-tag kitüntetését kapta.

Források
 Játékvezető - 1962. III. évfolyam 1. szám
 Játékvezető - 1963. IV. évfolyam 8-9. szám

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1917-ben született személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők